Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

262e régiment d'infanterie
 
 

Homonymie d'unités militaires